PlayStation 4, egy a Sony Computer Entertainment által fejlesztett videójáték-konzol
 Southern Railway Ps–4 osztály, gőzmozdony-osztály
 Junkers PS–4, német repülőgép
 RPS Rajah Lakandula (PS–4), a Fülöpszigeteki Haditengerészet fregattja
 Minardi PS04, versenyautó
 1986 PS4, kisbolygóövi aszteroida
 $PS4, környezeti változó a Bourne shellben